

Geografia

Francia 
 Hauteville – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Hauteville – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Alta Francia)
 Hauteville – ex comune ora frazione di Hauteville-Lompnes, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Hauteville – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Hauteville – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Hauteville – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Hauteville-la-Guichard – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Hauteville-lès-Dijon – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Hauteville-Lompnes – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Hauteville-Lompnes – cantone con capoluogo Hauteville-Lompnes
 Hauteville-sur-Fier – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Hauteville-sur-Mer – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 La Hauteville – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)

Svizzera 
 Hauteville – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Storia 
 Hauteville – nome francese degli Altavilla, famiglia nobiliare normanna

Pagine correlate 
Hautteville-Bocage – comune francese nel dipartimento della Manica (Normandia)